La Vision de Josué, le grand-prêtre est une parabole de l'Ancien Testament. Elle est citée dans le Livre de Zacharie au chapitre 3. Elle aborde par l'entremise de Josué le sujet du retour à la prospérité pour Israël, tout en pointant la lutte entre le bien et le mal.

Texte 
Livre de Zacharie, chapitre 3 : 

. 

Traduction d'après la Bible Louis Segond.

Interprétation chrétienne  
Il y a au moins trois niveaux de lecture possible de cette parabole pour Edward Craig Mitchell, pasteur américain du . Le premier est le littéral : Yahweh, après avoir jugé Israël trop mauvais, lui pardonne et l'aide à trouver le droit chemin d'un renouveau. Yahweh lui redonne la prospérité tant qu'il respectera ses lois et le culte. Le deuxième niveau de lecture de cette parabole est plus spirituel : c'est la lutte du bien et du mal. L'humain a tendance à suivre Satan c'est-à-dire les aspects égoïstes de sa conscience plutôt que le côté divin qui le pousse au partage et à la justice. De plus, Satan veut que les humains brûlent dans les flammes de l'enfer alors que Yahweh souhaite les racheter et les voir évoluer dans de verts pâturages.
Le troisième développement sur la lecture de cette parabole montre que la nouvelle Église chrétienne arrive, et, va succéder à l'Église juive.

Références

Voir aussi

Liens externes 
 De la prêtrise corrompue à la nouvelle, éternelle et incorruptible, à partir de Josué, préfiguration du Germe de Dieu dans le chapitre 3 du Livre de Zacharie, pasteur Éric Kayayan, Ressources chrétiennes

Parabole de l'Ancien Testament